Destroyer of Worlds е десети студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Заглавието е от цитата на Робърт Опенхаймер за атомната бомба – „Станах смърт, унищожител на светове.“ Стилистично албума е смесица между викинг и траш периода на групата. Това е най-дългия албум на Bathory.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, бас, барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 2001 година